Okręty US Navy o nazwie USS  "Grayback":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym typu Tambor. Wszedł do służby w 1941, zatopiony w 1944.
 Drugi  był okrętem podwodnym typu Grayback. Wszedł do służby w 1958, zatopiony w 1984.

Grayback